Boca de dragón puede referirse a:

 el nombre común de la planta Arethusa (orquídea).
 el nombre común de la planta Antirrhinum barrelieri.
 el nombre común de la planta Antirrhinum graniticum
 el nombre común de la planta Antirrhinum majus.
 el nombre común de la planta '''''Antirrhinum charidemi.